Teichdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 die regionale Kurzform für Teichwolframsdorf, eine Ortschaft im Landkreis Greiz, Thüringen
in Polen
 Chodlewko (ehemals Teichdorf im Landkreis Militsch, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Prusice
 Staw (ehemals Teichdorf im Landkreis Welun, Reichsgau Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Czarnożyły
 Stawiska (ehemals Teichdorf im Landkreis Berent, Reichsgau Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Kościerzyna (Landgemeinde)
 Stawnik (ehemals Teichdorf im Landkreis Sorau (Lausitz), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Żary
 Szewce (ehemals Teichdorf im Landkreis Grätz, Reichsgau Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Buk
in Tschechien
 Velkolánské (ehemals Teichdorf im Bezirk Pardubitz, Königreich Böhmen), eine Ortschaft in der Region Pardubický kray; siehe Dašice